A Jamato jelentheti:

Japán történelem 
 Jamatók, a japánok legnagyobb etnikai csoportja
 Jamato-kor, japán történelmi kor 250 és 710 között
 Jamato-udvar, japán hatalmi központ a Jamato korban
 Jamato-damasii, a nacionalista „japán szellem”
 Jamato nadesiko, az ideális japán nő
 Jamatotakeru, legendás japán herceg a Jamato korból
 Jamato-e, tradicionális japán festészet

Földrajz

Japán 
 Jamato, ősi tartomány Japánban
 Jamato, nagyváros Kanagava prefektúrában
 Jamato, város Fukuoka prefektúrában
 Jamato, város Fukusima prefektúrában
 Jamato, város Szaga prefektúrában
 Jamato, város Kumamoto prefektúrában
 Jamato, falu Ibaraki prefektúrában
 Jamato, falu Kagosima prefektúrában
 Jamato, falu Jamanasi prefektúrában
 Jamato, város Gifu prefektúrában, 2004. március 1-jén egybeolvadt Gudzso városával
 Jamato, város Niigata prefektúrában, 2004. november 1-jén egybeolvadt Muikával Minamiuonuma várost létrehozva
 Jamato, város Jamagucsi prefektúrában, 2004. október 4-én egybeolvadt Hikari városával
 Jamato, folyó Nara prefektúrában
 Jamato város, Szaitama prefektúrában, 1943-ban Niikura és Sirako falvak egyesültek, 1970. október 31-én a Vakó nevet vette fel
 Jamato falu, 1919-ben ezen a néven alapították, 1970. október 1-jén a Higasijamato nevet vette fel

USA 
 Jamato, japán-amerikai agrár közösség Kaliforniában
 Jamato, japán farmgazdaság Dél-Floridában a 20. százat első felében
 Jamato, japán-amerikai tulajdonú cukornádültetvény Brownsville mellett

Antarktisz 
 Jamato gleccser
 Jamato-hegység
 Jamato 691, 4,5 milliárd éves meteorit
 Jamato 791197, az elsőként felfedezett Holdról származó kő a Földön

Hajók 
 Jamato, japán csatahajó
 Jamato osztály, japán hadihajóosztály
 Jamato, japán vitorlás hadihajó
 Jamato 1, a Mitsubishi tervezés alatt álló magneto-hidrodinamikus meghajtású hajója

Más 
 jamato kotoba, a japán nyelv eredeti szavai, melyet a Jamato-korról neveztek el
 Jamato, egy szereplő a Naruto című mangában
 Yamato (társulat)